Штутензее () — город в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг.

Подчинён административному округу Карлсруэ. Входит в состав района Карлсруэ. Население составляет 23 583 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 45,67 км². Официальный код — 08 2 15 109.

Город подразделяется на 4 городских района.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баден-Вюртемберга